Сергей Сергеевич Медве́дев:
 Медведев, Сергей Сергеевич (1891—1970) — советский физико-химик.
 Медведев, Сергей Сергеевич (1911 или 1912—?) — советский футболист.